Free Spirit — второй студийный альбом американского соул-певца Халида, вышедший 5 апреля 2019 года на лейбле RCA.
Диск дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200 и на втором в Великобритании.

Об альбоме 
Халид анонсировал название альбома через социальные медиа 28 февраля. Ранее он также показал автофургон, изображенный на обложке в различных постах.

American Teen дебютировал на первом месте в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 202,000 альбомных эквивалентных единиц, включая 85,000 альбомных продаж.

Альбом получил смешанные и умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий (58 из 100 по данным Metacritic): AllMusic, Exclaim!, Rolling Stone, The Independent, NME, The Observer.

Список композиций

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания

Ссылки 

 Free Spirit (Official Video).
 Don’t Pretend (Audio) ft. SAFE.
 Talk (Official Video).

Альбомы США
Альбомы, спродюсированные Stargate
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Халида
Альбомы, спродюсированные Murda Beatz